Рајон има више значења:

 Рајон
 Општина Рајон (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рајон (Рајон, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рајон (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Рајон (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Рајон (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рајон (Рајон, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Рајон (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Рајон (Рајон, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику